Лу де Лаа́ж (; род. 27 апреля 1990, Бордо) — французская кино-, теле- и театральная актриса.

Биография 
Лу де Лааж получила степень бакалавра в Бордо, после чего переехала в Париж, где три года училась в школе Клода Матьё.

Свою профессиональную карьеру Лааж начала в модельном бизнесе. Она также приняла участие в рекламной кампании косметической марки Bourgeois.

Фильмография

Награды и номинации 
 Сезар
  — номинация в категории «Самая многообещающая актриса» за фильм «Жапплу»

Примечания